Термин анхидрид има више значења.

 Неоргански анхидрид‎‎, продукт одузимања молекула воде из неорганског једињења 
 Киселински анхидрид, једињење у коме су две ацил групе везане кисеоником